Las siglas UNIA se pueden referir a:

 La Universidad Internacional de Andalucía; 
 La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía; 
 La Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro (Universal Negro Improvement Association); 
 Unia, un álbum de la banda finlandesa Sonata Arctica; 
 Un nombre por el que se conoce a las Iglesias orientales católicas; 
 Sindicato interprofesional suizo Unia; o
 La asociación de estudiantes UNIA - Universitarios Informáticos de Almería.